Соревнования по дзюдо проводятся на летних Азиатских играх начиная с 1986 года для мужчин и с 1990 года для женщин.

Виды соревнований

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Международная федерация дзюдо
 Judo Union of Asia (JUA)
 Официальный сайт Азиатского совета Международного олимпийского комитета